Джеймс Дэвид Вэнс () или Джей Ди Вэнс (; род. 2 августа 1984, Мидлтаун, Огайо) — американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

Биография 
При рождении получил имя Джеймс Дональд Баумэн (James Donald Bowman), после развода мать сменила сыну имя на Джеймс Дэвид Хэймел (James David Hamel) в честь нового мужа. Позднее взял фамилию деда, Джеймса Ли Вэнса (James Lee Vance).

В 2003 году по окончании школы пошёл служить в Корпус морской пехоты, во время Иракской войны занимался в Корпусе связями с общественностью, в 2007 году завершил службу. В 2009 году окончил университет штата Огайо, где изучал политологию и философию, в 2013 году окончил Йельскую школу права. Работал адвокатом в юридической фирме Sidley Austin в Иллинойсе, продолжил карьеру в Кремниевой долине.

В 2017 году стал деловым партнёром соучредителя AOL  в венчурной компании , действующей в регионах так называемого «ржавого пояса» с целью их экономического оздоровления ввиду падения традиционных промышленных производств.

Вэнс написал ставшие в США бестселлером мемуары Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis («Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре во время кризиса»). В 2020 году их экранизировал режиссёр Рон Ховард который затем в 2022 году публично выражал своё удивление по поводу превращения Вэнса из противника Дональда Трампа в его яростного сторонника.

8 ноября 2022 года Вэнс победил на выборах в Сенат США опытного политика, конгрессмена Тима Райана.

Книги

Примечания

Ссылки 
 

Участники Иракской войны
Адвокаты США
Предприниматели США
Сенаторы от штата Огайо
Сенаторы-республиканцы США
Действующие сенаторы США